Georges Groussard est un nom porté par :

 Georges Groussard (officier) (1891-1980), un colonel et vichysto-résistant français
 Georges Groussard (cyclisme) (1937-), un coureur cycliste français ayant porté le maillot jaune du Tour de France